Afrikamesterskabet i håndbold for mænd 2020 er den 24. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for mænd.
Mesterskabet fungerer som den afrikanske kvalifikationsturnering til sommer-OL 2020 i Tokyo og VM i håndbold 2021 i Egypten.

Indledende runde 
Lodtrækningen blev holdt den 19. oktober 2019 i Tunesien.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Placeringsrunde

Gruppe I

Gruppe II

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil

Rangering

Referencer 

Håndbold i 2020
2020 (mænd)